Кеннет Ванбилсен (); () — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2008
 7-й Париж — Рубе (юниоры)
 2010
 2-й Гран-при Аффлигема
 3-й Zuidkempense Pijl
 2011
 1-й — Этапы 2 и 5 Ronde van Vlaams-Brabant
 3-й Flèche Ardennaise
 9-й Гран-при Ефа Схеренса
 2012
 1-й Тур Фландрии U23
 2-й Circuit de Wallonie
 3-й ЗЛМ Тур
 7-й Мемориал Рика Ван Стенбергена
 7-й Тур Лимбурга
 7-й Гент - Вевельгем U-23
 8-й Чемпионат мира — Групповая гонка 
 10-й Натионале Слёйтингспрейс
 2013
 1-й  — Горная классификация Тур Фьордов
 2-й Международный велотрофей Йонга Мар Мудига
 3-й Дрёйвенкурс Оверейсе
 7-й Тур де Еврометрополь — Генеральная классификация
 8-й Гойксе Пейл
 9-й Венендал — Венендал Классик
 2014
 1-й Гран-при Марсельезы
 1-й  — Бойцовская классификация Энеко Тур
 2-й Классик Луар-Атлантик
 2-й Stadsprijs Geraardsbergen
 5-й Гран-при Ефа Схеренса
 6-й Grand Prix de la Somme
 10-й Тур Пикардии — Генеральная классификация
 10-й Тур Лимбурга
 2015
 2-й Гран-при Марсельезы
 9-й ЗЛМ Тур — Генеральная классификация
  Приз самому агрессивному гонщику — Этап 10 Тур де Франс
 2016
 4-й Классик Луар-Атлантик
 2017
 1-й  — Бойцовская классификация Тур Бельгии
 8-й Polynormande
 8-й Дварс дор хет Хагеланд
 2019
 1-й Дварс дор хет Хагеланд

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Ванбилсен, Кеннет на FirstCycling
 Ванбилсен, Кеннет Профиль на сайте  
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии